Коцежев-Полуднёвы () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4718 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бочки
 Гонголин-Полуднёвы
 Гонголин-Пулноцны
 Гонголин-Заходни
 Езорко
 Коцежев-Полуднёвы
 Коцежев-Пулноцны
 Константынув
 Ленартув
 Липнице
 Лагушев
 Осек
 Островец
 Пласкоцин
 Ружыце
 Ружыце-Журавенец
 Сромув
 Вейсце
 Вице

Соседние гмины 
 Гмина Хонсьно
 Гмина Илув
 Гмина Керноза
 Гмина Лович
 Гмина Неборув
 Гмина Нова-Суха
 Гмина Рыбно

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Лодзинского воеводства